Des routes de plusieurs pays portent le code A392 ou A-392 :
  Autoroute allemande A392, tangente nord de Brunswick ;
  Voie rapide espagnole A-392 reliant Alcalá de Guadaira à El Viso del Alcor ;
  Autoroute russe A392 reliant Ioujno-Sakhalinsk à  Kholmsk.